Staatsfeiertag steht für:
 allgemein einen Nationalfeiertag
 Staatsfeiertag (Kroatien)
 Staatsfeiertag (Liechtenstein)
 Staatsfeiertag (Österreich)